

События 

 14 февраля (воскресенье)
 папа Бенедикт VIII признаёт Генриха Баварского королём Германии.
 коронация Генриха II императорской короной в Риме. По заключению торжеств Генрих II и папа созвали собор, который продлился до 21 февраля.
 21 февраля — Кресценции организовывают в Риме восстание, в ответ на попытки собора восстановить аббата Гуго.
 22 февраля — император приказывает подавить мятеж. Особенно беспощадные схватки произошли на мосту через Тибр. С обеих сторон было множество убитых.
 Пасха. Генрих II встречает праздник в Павии. Здесь император созывает заседание хофтага и суда.
 23 апреля — битва при Клонтарфе. Победа ирландцев над норманнами. Гибель Бриана Бору. Конец набегов норманнов на Ирландию.
 29 июля — битва при Клейдионе. Победа в кровопролитном сражении в долине реки Струмица армии Василия II Болгаробойцы над болгарской армией Самуила Шишмана. Ослепление 14 000 пленных болгар.
 15 августа — смерть Самуила Шишмана.

События без точных дат 
 Разгром Ардуина I. Король недооценил ломбардских епископов: они собрали свои силы и выступили под единым руководством имевшего большой военный опыт маркграфа Каноссы — Бонифация. Ардуин оказался в крайне бедственном положении, а когда к этому добавилась ещё и болезнь, полностью отказался от своих планов и бежал, переодевшись простым монахом, в аббатство Фруттуариа.
 Генрих II помогает папе Бенедикту в борьбе с антипапой Григорием.
 Бегство Этельреда II в Нормандию. Начало года — Смерть Свена. После смерти Свейна I саксонский правитель Этельред II возвращается в Англию и снова занимает трон. Бегство из Англии Кнута, сына Свена.
 1014 (согласно «Королевским анналам») — возвращение в Норвегию Олафа Харальдсона. Его победа над правившими ярлами.
 Присоединение Мурсии к Альмерии.
 Викинги грабят побережье между Луарой и Жирондой.
 Основана вторая митрополия для Юга Венгрии, в Калоче, а затем сеть епископств, которых к концу XI века было уже десять.
 Поход Василия II на Болгарию. Сдача кесарем Романом Скопле.
 Грузия, город Рача — Закончено строительство церкви Никорцминда. Уникальное для грузинского зодчества архитектурное решение — центральное пространство имеет вид шестигранника, к пяти граням которого примыкают апсиды.
 Усиление Тангута — империи Си-Ся.
 Восстание амурских племён против киданей.

Русь 
 Ярослав Владимирович, будучи князем Новгорода, отказался от уплаты дани Киеву. Его отец Владимир Святославич начал собирать войска для похода на Новгород.

Продолжающиеся события 
 1014—1028 (согласно «Королевским анналам») — король Норвегии Олаф II Харальдсон (995—1030), потомок Харальда Прекрасноволосого. Канонизирован в 1888 году. Укрепление единства Норвегии.
 1014—1027 — царь Грузии Георгий I.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1014 году
 Принцесса Констанция, дочь французского короля Роберта II Благочестивого.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1014 году

 3 февраля — Свен I Вилобородый, король Дании, Норвегии и Англии.
 23 апреля — Бриан Бору, король Мунстера, Верховный король Ирландии.
 6 октября — Самуил, царь Болгарии.
 Мурасаки Сикибу, японская поэтесса и писательница.

См. также

Примечания